Bosustow ist der Familienname folgender Personen:

 Nick Bosustow (1940–2022), US-amerikanischer Filmproduzent
 Peter Bosustow (* 1957), australischer Footballspieler
 Stephen Bosustow (1911–1981), kanadischer Filmproduzent